Operátor může být:

 operátor v algebře, syntaktický nástroj v matematice a programování
 vyhledávací operátor – prostředek dotazovacího jazyka používaný v IT aplikacích
 operátor (profese) – technická profese, ten který ovládá přístroj, operuje jím
 operátor služby – obecně provozovatel služby, např. i tour-operátor (cestovní kancelář), obecně označení pro některé firmy (v přepravě, logistice, např. rejdařství)
 operátor zbraňových systémů – vojenský letec obsluhující zbraňové systémy
 telekomunikační operátor či telefonní operátor – původně výraz pro spojovatelku
 mobilní operátor – dnes retailová telekomunikační firma poskytující služby své mobilní telefonní sítě
 operátor (genetika) – sekvence DNA, jež se účastní regulace exprese operonu

Související články 
 operatér – lékař provádějící lékařské operace, typicky chirurg

Externí odkazy